Georg von Alten kan syfta på:

* Georg von Alten (1815–1882), tysk diplomat
 Georg von Alten (1846–1912), tysk generallöjtnant och militärhistoriker
 Georg von Alten (1848–1904), tysk generalmajor
 Georg von Alten (1875–1950), tysk generalmajor